Црвена Вода може бити:

 Црвена Вода (Дебарца), село у општини Дебарца у Северној Македонији.
 Црвена Вода (Студеничани), село у општини Студеничани у Северној Македонији.